Alliku bezeichnet:
 
 Alliku (Alutaguse), ein estnisches Dorf
 Rauno Alliku, einen estnischen Fußballspieler